Комиссар по валлийскому языку () — должность, учреждённая в Уэльсе в порядке правопреемственности Языкового совета Уэльса в соответствии с . Должность учреждена 1 апреля 2012 года, первым комиссаром по валлийскому языку стала , ранее занимавшая должность заместителя исполнительного директора Языкового совета Уэльса. Должность комиссара по валлийскому языку является политически независимой.

По данным переписи 2001 года, валлийским языком в Великобритании владело 611 000 человек, что составляло 20,5 % населения Уэльса, (по сравнению с 18,5 % в 1991-м), или 1 % всего населения Великобритании. Тем не менее статус валлийского языка как равного английскому закреплён рядом законодательных актов, в частности, .

Основной задачей комиссара по валлийскому языку является содействие использованию валлийского языка.

По данным официального веб-сайта комиссара, в основе его деятельности лежит два основных принципа:
 Валлийский должен иметь в Уэльсе условия функционирования не хуже, чем английский язык;
 Жители Уэльса должны иметь возможность пользоваться медиаресурсами на валлийском языке (при желании);

Комиссар по валлийскому языку вправе делать всё, что считает целесообразным, в сфере:
 Содействия использованию валлийского языка;
 Развития использования валлийского языка;
 Обеспечения возможностей функционирования валлийского языка наравне с английским.

Деятельность комиссара включает в себя расширение возможностей использования валлийского языка, поощрение лучших практик использования валлийского, а также правовые вопросы функционирования валлийского языка, подготовку и публикацию отчетов, исследований, образовательную деятельности и выработку письменных рекомендаций министрам  и частным лицам.

См. также 
 Языковый совет Уэльса

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт комиссара по валлийскому языку ,
 Welsh Language (Wales) Measure 2011
Валлийский язык
Языковая политика
Правительство Уэльса